Uriburu ist der Familienname folgender Personen: 

 Francisco Uriburu (1837–1906), argentinischer Politiker und Unternehmer
 José Evaristo Uriburu (1831–1914), argentinischer Politiker und Staatspräsident
 José Félix Uriburu (1868–1932), argentinischer General und Staatspräsident
 Julio Vincente Uriburu (1870–1942), argentinischer Botaniker und Mediziner
 Nicolás García Uriburu (* 1937), argentinischer Maler und Architekt

Uriburu bezeichnet zudem:

 Uriburu (La Pampa), Ort in Argentinien